Taborio ist der Name von geographischen Objekten in Kiribati:
 Taborio (Buariki), Ort im Norden des Tarawa-Atolls
 Taborio (Eita), Ort im Süden des Tarawa-Atolls